Agostino Zavattini(1928-1995) – politico italiano
 Arturo Zavattini (1930) – direttore della fotografia italiano, figlio di Cesare
 Cesare Zavattini (1902-1989) – sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore italiano
 Emilio Zavattini (1927-2007) – fisico italiano